«Шерлок Холмс и голос ужаса» (, 1942) — американский художественный фильм Джона Ролинса, третий из серии фильмов, посвящённых приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона с участием Бэзила Рэтбоуна, Найджела Брюса.

Сюжет 
В Лондоне, по радио, голос из Германии объявляет новости о взрывах и других диверсиях, чтобы навести ужас на британских слушателей. Британская разведка обращается к Шерлоку Холмсу за помощью, с просьбой найти точку вещания «Голоса ужаса». Разведчики убеждены, что диверсии является лишь прелюдией к чему-то более грандиозному.

Характерные особенности 
Фильм снят по мотивам рассказа Конан-Дойля «Его прощальный поклон».

Дополнительные факты 
 Первый фильм серии, действо в котором происходит в 1940-х годах вместо в конца 1890-х.
 Первый фильм серии, снятый компанией Юниверсал.
 Во время Второй мировой войны в Лондоне действительно выходил в эфир «Голос ужаса». Одним из вещателей был Уильям Джойс и назывался он «Лорд Гав-Гав» (). Бывший член британского союза фашистов, Уильям Джойс покинул Англию в 1939 году. Британские зрители, смотревшие «Шерлок Холмс и голос ужаса» в кинотеатрах в 1942 году, несомненно, были знакомы с трансляциями Уильяма Джойса.
 Рабочее название фильма: «Шерлок Холмс спасает Лондон».
 В начале фильма в кадрах показывающих крушение поезда — при этом используются материалы, ранее применявшиеся в фильме 1933 компании Юниверсал «Человек-невидимка».

В ролях 
 Бэзил Рэтбоун / Шерлок Холмс
 Найджел Брюс / доктор Ватсон
 Эвелин Энкерс / Китти
 Реджинальд Денни / сэр Эван Бэрам 
 Монтегю Лав / генерал Джером Лоуфорд
 Генри Дэниелл / Энтони Ллойд
 Томас Гомес / Мид, немецкий агент
 Артур Блейк / Кросби
 Леланд Ходжсон / Капитан Рональд Шор 
 Олаф Хутен / Адмирал Прентис
 Гарри Стаббс / Таксист
 Хиллари Брук / Джилл Грандис
 Роберт Барон / Гэвин
 Мэри Гордон / миссис Хадсон 
 Рудольф Андерс (в титрах указан как Роберт О.Дэвис) / Шиллер (нацист)
 Гарри Кординг / Камберуэлл
 Лесли Денисон
 Эдгар Барриер / Голос ужаса  
 Гэвин Mуир / диктор радио Би-би-си
 Герберт Эванс / Смитсон
 Дональд Стюарт / Грейди
 Джон Уайлд
 Артур Стенинг
 Джордж Шервуд / Таксист 
 Тед Биллингс
 Чарльз Иордан / Посетитель из паба «Limehouse» 
 Джон Роджерс / Посетитель из паба «Limehouse»
 Алек Хорворд / Посетитель из паба «Limehouse»

Создатели фильма 
 Компания / Юниверсал
 Продюсер / Ховард Бенедикт ()
 Режиссёр / Джон Ролинс ()
 Ассистент режиссёра / Джозеф Макдоноу ()
 Сценарист / Линн Ригс ()
 Сценарист / Роберт Харди Эндрюс ()
 Сценарист / Джон Брайт ()
 Оператор / Элвуд Бредель ()
 Редактор / Рассел Шонгард ()
 Композитор / Фрэнк Скиннер ()
 Музыкальный директор / Чарльз Превин ()
 Арт-директор / Джек Оттерсон ()
 Ассистент арт-директора / Мартин Обзина ()
 Постановачный директор / Рассел Гаусман ()
 Ассистент постановачного директора / Эдвард Р. Робинсон ()
 Звук / Бернард Браун ()
 Звукооператор / Роберт Притчард ()
 Технический консультант / Том Макнайт ()
 Костюмер / Вера Вест ()

См. также 
 Собака Баскервилей (фильм)
 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1942 года
Детективные фильмы США
Фильмы о Шерлоке Холмсе (Рэтбоун-Брюс)
Фильмы на английском языке